Федлимид () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Федлимид Рехтмар — легендарный верховный король Ирландии (II в.)
 Федлимид мак Энгуса — король Мунстера (конец V или первая половина VI в.)
 Федлимид мак Кайрпри Круймм — король Мунстера (580-е годы)
 Федлимид мак Тигернайг — король Мунстера (583—590/593)
 Федлимид мак Кримтайнн — король Мунстера (820—846)